

Населені пункти та їхні частини

 Копитково — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Копитково — село в гміні Сментово-Ґранічне Староґардського повіту Поморського воєводства
 Копитково — частина села Капиці в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства

Примітки